Anna Katharina Stoll (1980-), chanteuse et animatrice de télévision ;
 Arthur Stoll (1887-1971), chimiste suisse ;
 Caroline Stoll (née en 1960), joueuse de tennis américaine ;
 Caspar Stoll (172?-1791), entomologiste et illustrateur ;
 Clifford Stoll (1950-), astronome, auteur et enseignant américain ;
 Corey Stoll (né en 1976), acteur américain ;
 George Stoll (1905-1985), musicien américain ;
 Henri Stoll (né en 1955), homme politique français ;
 Jarret Stoll (né en 1982), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jérôme Stoll (né en 1954), industriel français ;
 John Stoll (1913-1990), directeur artistique britannique ;
 Josef Stoll (1932-199?), arbitre autrichien de football ;
 Martin Stoll (né en 1983), joueur allemand de football ;
 Maximilian Stoll (1742-1788), médecin allemand ;
 Paul Stoll (né en 1985), joueur américano-mexicain de basket-ball ;
 Oswald Stoll (1866-1942), producteur britannique ;
 Stéphanie Stoll (1976-), journaliste et écrivaine française, enseignante de la langue bretonne ;
 Steve Stoll (né en 1967), musicien américain ;
 Theresa Stoll (née en 1995), judokate allemande.

Patronyme alsacien